Соревнования в беге на 60 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 и 10 марта.

Призёры

Предварительные забеги

Полуфиналы 
С каждого полуфинала в финал выходили 4 спортсмена.

Финал

Ссылки 
 Результаты забегов 
 Результаты полуфинала 
 Результаты финала 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике